2004 Голяма награда на Франция е 54-то за Голямата награда на Франция и десети кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 4 юли 2004 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция